L'État américain de l'Oregon est actuellement divisé en 36 
comtés (counties).

15 comtés ont un nom unique, tandis que chacun des 21 autres comtés a un ou plusieurs homonymes dans d'autres États de l'Union.

Liste des comtés 

Oregon
Comte